Хуана I Кастильская, прозванная Безумной (, 6 ноября 1479, Толедо, Испания — 12 апреля 1555, Тордесильяс, Испания) — королева Кастилии с 27 ноября 1504 года, номинально — до своей смерти в 1555 году. Супруга герцога Бургундского Филиппа Красивого, после его смерти, как считается, сошла с ума и была заключена в монастырь, за неё правили её отец и старший сын.

Семья и вопрос престолонаследия 
Хуана была дочерью католических монархов — Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской, чей брак стал началом фактического объединения королевства Кастилия и Леон с королевством Арагон.

Несмотря на то, что Фердинанд и Изабелла имели пять выживших детей, ситуация с наследием объединённой короны Кастилии и Арагона оставалась критической. Во-первых, мальчиком из них оказался только один — Хуан Астурийский. В число оставшихся 4 инфант входила Хуана и три её сестры. Одна из них — Екатерина Арагонская (Каталина), в политических целях была сначала выдана замуж за Артура, принца Уэльского, а после его смерти — за Генриха VIII Английского. Две другие (Изабелла Астурийская и Мария Арагонская) стали поочерёдно первой и второй женами португальского короля Мануэла I. Хуана же в 1496 году была выдана замуж за эрцгерцога Филиппа Австрийского, сына императора Максимилиана и герцога Фландрии.

Хуана-наследница 
На следующий год (1497) неожиданно скончался её брат — инфант Хуан Астурийский. Возникла угроза монархической унии Кастилии и Арагона. После этого наследницей была избрана следующая по старшинству принцесса — Изабелла Астурийская. Но в 1498 году она скончалась во время родов. Рождённый ею младенец — Мигел (Мигель), короткое время был наследником трёх корон — отцовской португальской и обеих испанских. Но ребёнок умер в 1500 году. Следующей по старшинству оказывалась Хуана.

Так как её брак начинал приносить плоды (к 1500 году она родила уже двоих детей, в том числе одного мальчика), это гарантировало определённую стабильность в наследовании короны. Но когда в 1502 году Хуана с мужем приехала в Испанию из его нидерландских владений, королева Изабелла, её мать, убедилась, что слухи о нестабильном психическом состоянии дочери оказались правдой.

Завещание Изабеллы 
В 1502 году Изабелла, королева Кастилии, мать Хуаны, составила завещание, согласно которому она назначала дочь своей единственной наследницей в Кастилии. Но особо оговаривала, что государством от имени дочери будет управлять и править её отец Фердинанд II, в том случае, если та окажется недееспособной. Зять, Филипп Австрийский, в последней воле Изабеллы упомянут не был.

Смерть матери и мужа 

После смерти Изабеллы Кастильской в 1504 году кортесы, согласно вышеописанному документу, признали Хуану королевой Кастилии. Но её супруг Филипп объявил, что регентом новоиспечённой королевы будет всё-таки он, а не её отец Фердинанд. Таким образом, Филипп стал первым королём Кастилии из династии Габсбургов под именем Филипп I. Но не прошло и года, как осенью 1506 года Филипп заболел оспой и умер. Перед этим тесть успел обвинить его в том, что он держит Хуану в заключении и правит от её имени незаконно. Страна стояла на пороге войны. (Неожиданную смерть Филиппа связывали, в том числе, и с отравлением. Говорили, что приказ отдал Фердинанд).

После смерти обожаемого супруга королева впала в невменяемое состояние. Она ездила с его телом по Кастилии, не давала похоронить, и периодически вскрывала гроб, чтобы взглянуть на Филиппа.

В Кастилии воцарилась анархия. Король Фердинанд был спешно призван из Арагона, чтобы взять бразды правления в свои руки. Филиппа похоронили. А Хуану в 1509 году по распоряжению отца отправили в замок Тордесильяс под неусыпный надзор. Она оставалась там до 1555 года, оставшиеся 46 лет своей жизни. Её отец умер в 1516 году, после чего управлять Кастилией (и вдобавок и Арагоном) стал её сын Карлос (Карл V), будущий император. Хуана до самой смерти считалась законной королевой, о низложении её нигде официально не объявлялось. Впрочем, её имя старались не афишировать. После долгого затворнического существования она умерла в возрасте 75 лет.

Номинально, будучи королевой до своей смерти, она стала и долгое время оставалась старейшим по возрасту монархом Кастилии и Леона. Лишь в 2013 году этот рекорд был побит королём Испании Хуаном Карлосом I, который вскоре отрекся от престола в возрасте 76 лет.

Захоронена рядом с мужем и родителями в Королевской капелле в Гранаде.

Душевная болезнь Хуаны 

Вопрос, в какой мере Хуана страдала настоящим сумасшествием, а в какой мере эти слухи были связаны с усилиями трёх мужчин, правивших от её имени (мужа, отца и сына), до настоящего времени окончательно не решен. Письменные источники содержат по этому поводу противоречивую информацию.

Характер 
В девичестве Хуана отличалась замкнутым меланхоличным характером, предпочитала уединение. Замуж её выдали в 17 лет.

Жизнь в браке 

Первая информация о нестабильности её состояния начала поступать после заключения брака с Филиппом Красивым в 1496 году. Пара жила в Нидерландах, двор отличался весельем и куртуазностью. Контраст с привычной мрачной религиозностью той жизни, к которой она привыкла в Испании, был необычен. Отмечали, что Хуана безумно влюбилась в собственного мужа, а он, первое время окружив молодую жену теплотой и лаской, вскоре вернулся к своим многочисленным любовницам.

Хуана ревновала. Кроме того, почти покинутая во враждебной атмосфере бургундского двора, лишённая компании соотечественниц, она чувствовала себя одинокой. Придворные относились к ней враждебно. Отмечались серьёзные вспышки ревности, истерики. Кроме того, по отношению к мужу она проявляла чрезмерную навязчивость. Он же начал её откровенно избегать. Нервические припадки случались часто. Хуана всю ночь могла кричать и стучать в стену.

В 1498 году её мать королева Изабелла послала в Нидерланды особого эмиссара, чтобы тот исследовал ситуацию, но Хуана отказалась отвечать на его вопросы. Вернувшись, посланник доложил Изабелле о меланхолии, несчастливом состоянии инфанты и отсутствии какого-либо влияния на политику.

Обострение ситуации 

В Испанию летели донесения о странном поведении наследной принцессы. В 1501 году Хуана с мужем были призваны в Испанию, так как Хуана стала наследницей после смерти брата и сестры. В 1502 году Изабелла Кастильская составила особое завещание.

Филиппу при чопорном испанском дворе, где женщин прятали, стало скучно. После одного из скандалов в декабре 1502 года он практически сбежал на родину, к любимому бургундскому двору, оставив в очередной раз беременную жену в Испании. Узнав, что муж уехал, Хуана впала в бешенство и совершенно потеряла голову. Она рвалась вслед за супругом, намереваясь даже проехать через территории Франции, где в то время шла война. Мысль о том, что Филипп дома незамедлительно окружит себя роскошными красавицами, сводила её с ума. Состояние её было так тяжело, что мать была вынуждена поместить её под охраной в замок Ла Мота, где она наконец родила очередного ребёнка — Фердинанда.

Первоначально её не отпускали по состоянию здоровья, потом из-за нарушившегося сообщения из-за войны во Франции, наконец, родители стали просить наследную принцессу остаться и учиться править королевством. Но после очередного скандала, когда Хуана наговорила матери множество резких слов, ей дали уехать.

Она вернулась в Нидерланды в апреле 1504 года. Обнаружив, что Филипп действительно завёл себе фаворитку, Хуана обрезала той роскошные волосы. Муж ударил её по лицу и запер на несколько дней в комнате. Хуана впадала в истерику и объявляла голодовку. Придворных дам при ней не осталось.

Критический пик 
В 1505 году Хуана стала королевой Кастилии после смерти матери. По приказу Фердинанда кортесам были зачитаны донесения из Нидерландов: они позволяли сразу же показать, что одно из условий завещания Изабеллы выполнено, Хуана действительно умственно нестабильна, и за неё должен править регент. Но Филипп не собирался отдавать власть над страной тестю. Тот, кто контролировал Хуану, тот и должен был быть регентом. Внезапно Филипп умер.

Смерть мужа на следующий год, 25 сентября 1506 года сильно подействовала на Хуану:
 она не отходила от его тела;
 долгое время противилась похоронам;
 потом впала в сильную депрессию, с временными приступами бешенства, которые делали необходимым за ней постоянный надзор;
 была на последних месяцах беременности, что усугубляло её состояние;
 ездила с траурной процессией по стране и несколько раз приказывала вскрывать гроб, чтобы посмотреть на мужа (тут ей ставят диагноз некрофилия и некромания);
 безумно ревнуя даже мёртвое забальзамированное тело, она запрещала приближаться к процессии женщинам;
 она сторонилась общества и часто запиралась (тут говорят об агорафобии).

Колоритная легенда гласит, что она приказывала вскрывать гроб каждую ночь и обнимала забальзамированные останки любимого супруга. Тем не менее, историки утверждают, что гроб она приказала открыть первый раз лишь спустя 5 недель после смерти Филиппа, чтобы опровергнуть слухи о том, что его тело было похищено. Случилось это, когда гроб находился во временной гробнице в Бургосе.

Через некоторое время в Бургосе началась чума. Королева приказала двигаться в Торкемаду — это было по пути в Гранаду, город, где находилась усыпальница монархов, и куда она везла тело мужа. Когда шли приготовления к отъезду, гроб был открыт второй раз (с той же целью).

Процессия передвигалась исключительно по ночам — «так как бедной вдове, потерявшей солнце своей души, незачем показываться на свете дня». Дни Хуана проводила в монастырях. В женских монастырях она не останавливалась, любым женщинам приближаться к телу было запрещено. Однажды процессия по ошибке остановилась на ночлег в женском монастыре. Им пришлось спешно собираться и уезжать, как только оплошность была замечена.

В январе 1507 года она наконец разрешилась от бремени девочкой Екатериной в деревне Торкемада. Тогда гроб был открыт в третий раз, и Хуана снова посмотрела на останки любимого мужа.

В Торкемаде Хуана прожила несколько месяцев, никуда не отлучаясь. Получив известия, что её отец отплыл из Неаполя и готов принять власть, она приказала открыть гроб в четвёртый раз, напоследок. До Гранады она так и не доехала.

Другой элемент легенды — что Хуана ездила с гробом мужа по стране несколько лет (до 3). Это также преувеличение. Датировка и маршрут прослеживается достаточно чётко. Одна из версий гласит, что монахи могли внушить Хуане мысль, что Филипп может воскреснуть (существовало предсказание о принце, который сделает это через 14 лет после смерти). Таким образом, её желание не погребать его и обеспечить свободный доступ получает ещё одно объяснение.

Отец поместил её в Тордесильяс.

Жизнь в заточении 
Родившаяся после смерти отца Екатерина Австрийская — инфанта Каталина, была оставлена матери. Хуана воспитывала Каталину в Тордесильяс. Когда будущая королева Португалии уже девушкой была забрана оттуда ко двору в преддверии подготовки брака, все отмечали её некоторую неадекватность.

Мать относилась к ребёнку, как к последнему, что осталось у неё от мужа. Она считала, что он говорит с ней посредством лепета младенца. Кровать девочки помещалась в алькове комнаты, попасть в который можно было лишь мимо Хуаны. Единственным развлечением ребёнка было смотреть в окно. Компанию Хуане составляли лишь две женщины. Забрать Каталину у истеричной матери было невозможно.

Когда в 1516 году после смерти Фердинанда новый король, её сын Карл, будущий император, приехал с сестрой Элеонорой навестить мать, он был поражён не только тем, насколько она пренебрегала гигиеной и комфортом для себя и для дочери, но также и тем какой образ жизни вела Хуана. Её обычной пищей был хлеб и сыр. Их оставляли у её двери. Она не допускала, чтобы кто-нибудь видел, как она ест. Карл сказал стражам: «мне кажется, самой нужной и необходимой вещью будет, чтобы никто не мог увидеть Её Величество. Потому что ничего хорошего из этого выйти не может».

Дети 
Хуана родила шестерых детей:
 Элеонора Австрийская (1498—1558)
 Карлос (Карл V) (1500—1558)
 Изабелла Австрийская (1501—1526)
 Фернандо (Фердинанд I) (1503—1564)
 Мария Венгерская (1505—1558)
 Екатерина Австрийская (1507—1578)

Генеалогия

Произведения искусства 
 Портрет Хуаны, кисти Хуана Фландеса. 1496—1500. Вена, Музей Истории Искусства
 Подростковый портрет инфанты Хуаны. Мастер жития св. Иосифа, Вальядолид, музей скульптуры.
 Две боковые створки алтарного триптиха, изображают Хуану и Филиппа как донаторов . Мастер легенды Св. Иосифа (Jacob van Laethem?). Ок. 1505.
 Надгробие Хуаны и Филиппа в королевской капелле, Гранада. Скульптор — Bartolomé Ordóñez , ок.1519.
 Часослов Хуаны Безумной в Британской Библиотеке .
 Гравюра, изображающая пожилую Хуану. (SUYDERHOEF, Jonas after Pieter SOUTMAN).

Хуана в искусстве 
Фигура Хуаны привлекала артистов. Преимущественно, периода романтизма — благодаря её безответной любви, ревности и преданности.

В литературе 
 Пьеса в четырёх актах Felipe el Hermoso (1845) — Eusebio Asquerino and Gregorio Romero.
 Пьеса La Locura de Amor (1855) — Manuel Tamayo y Baus.
 Пьеса «Santa Juana de Castilla» (1918) — Бенито Перес Гальдос
 Роман Воскрешение королевы (El Pergamino de la Seducción (The Scroll of Seduction) (2005) — Джоконда Белли (Gioconda Belli). Действие происходит в современности. Профессор зачаровывает юную студентку историей о Хуане, соблазняет её, в результате чего девушка воспринимает дух безумной королевы и её переживания. Таким образом, история показывается глазами современного человека.
 The Last Queen: A Novel of Juana La Loca — C.W. Gortner (На русском языке «Последняя королева», автор К. У. Гортнер
 Упоминается в четвёртой книге «Рубин королевы» из серии романов Жюльетты Бенцони «Хромой из Варшавы». Сюжет строится вокруг поисков легендарного драгоценного рубина, принадлежащего когда-то Хуане Безумной.

В музыке 
 1890 — опера «Донья Хуана Безумная» () — Эмилио Серрано.
 1979 — опера «Сумасшедшая» () — Джанкарло Менотти.

В живописи 
 Картина в стиле историзм Juana la Loca (1877) — Francisco Pradilla.
 Картина в стиле академизм Joanna the Mad with Philip I the Handsome — Louis Gallait.

В кинематографе 
 1948 — «Безумие любви» (Испания). В роли Хуаны — Аврора Баутиста.
 1983 — комедия «Хуана безумна, но не всегда» (Испания). В роли Хуаны — Лола Флорес.
 2001 — «Безумие любви» на основе пьесы «La Locura de Amor». Режиссёр — Висенте Аранда; в главной роли — Пилар Лопес де Айала. Фильм получил 12 номинаций на Los Premios Goya. Пилар Лопес де Айала получила награду в категории «Лучшая женская роль».
 Является одним из основных персонажей третьего сезона испанского исторического телесериала «Изабелла» (2011—2014) и его сиквела La corona partida (в русском переводе «Игра на престоле» или «Раскол короны») (2016). Роль исполняет Ирене Эсколар.
 2015—2016 — «Карлос, король и император» (Испания). В роли Хуаны — Лайя Маруль.
 1998 — «Другая конкиста» (Мексика). В роли Хуаны — Диана Брачо.
 2011—2014 — телесериал «Борджиа» (Франция, Германия, Чехия, Италия). В роли Хуаны — Мириам Штайн.
 2019 — «Испанская принцесса» (США). В роли Хуаны — Альба Галоча.

В филателии 
Иоанна Кастильская изображена на бельгийских почтовых марках 1941 и 1996 годов.

Примечания

Ссылки 
 Хуана Безумная на MadMonarchs
 Chapter about her in 'HISTORY OF THE REFORMATION IN EUROPE IN THE TIME OF CALVIN'
 The fabrication of History in the play «Santa Juana de Castilla»

Астурийские принцессы
Габсбурги
Душевнобольные монархи
Жиронские принцессы
Инфанты Арагона (женщины)
Инфанты Кастилии (женщины)
Королевы Испании
Короли Кастилии
Трастамара
Царствующие королевы
Эрцгерцогини Австрийские